Куп СР Југославије у фудбалу 1994/95. је трећи по реду фудбалски куп СР Југославије. Куп је освојила Црвена звезда победивши у финалу Обилић.

Шеснаестина финала

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Напомене

Види још 
 Прва лига СР Југославије 1994/95.

Спољашње везе 
 Резултати на web.archive.org

Куп СР Југославије у фудбалу
Сезона 1994/95. у југословенском фудбалу